Johan Skinkel er navnet på flere personer:

 Johan Skinkel (viceadmiral) (1649-1704) – en dansk søofficer
 Johan Skinkel (generalmajor) (1730-1790) – en dansk officer, sønnesøn af førstnævnte